Oconee Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Oconee Township du comté de Shelby dans l'Illinois.
  du comté de Platte dans le Nebraska.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships